Бажиев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Бажиев, Нурди Нануевич — чеченский военный деятель и деятель органов внутренних дел, заместитель Министра внутренних дел Чеченской Республики Ичкерия;
 Бажиев, Насрудди Нануевич  — заместитель Министра внутренних дел Чеченской Республики Ичкерия.